«Как жёны мужей продавали» — мультипликационный фильм, выпущенный Творческим объединением художественной мультипликации киностудии «Киевнаучфильм» в 1972 году.

Сюжет 
Начальные титры:
«Этот мультфильм нарисован по мотивам шуточной украинской народной песни о том, как жёны решили продать своих опостылевших мужей. Одна жена хочет избавиться от гуляки, другая — от пьяницы, молоденькой надоел старик, труженице — лентяй, а у высокой — муж слишком мал ростом.»

Народ направляется на базар, каждый со своим товаром. Жёны ведут на верёвках мужей.
Одна жена продаёт мужа-гуляку и бабника. Набегает уйма девиц-покупательниц, все размахивают деньгами. Глядя на претенденток, жена передумывает и уводит мужа домой.
Высокая жена продаёт низенького мужа, его покупает девушка ростом ещё выше жены.
Старая мать продаёт холостого и некрасивого сына. Он достаётся самой решительной девушке, которая проверила, умеет ли он целоваться.
Вздохнув и перекрестившись, старуха решает купить себе мужа-старика. Молоденькая жена настолько рада, что не только не берёт у неё деньги, но и отдаёт свой кошелёк в придачу к старику.

Постепенно торговля завершается и базар пустеет. Остались только жёны, продающие лодыря и пьяницу, но они никому не нужны даже даром. Жёны сначала меняются мужьями, но подумав, они отталкивают их прочь, так как они всё равно не способны работать.

Над фильмом работали 
 Сценарий и постановка — Ирина Гурвич
 Художники-постановщики — Генрих Уманский, Жанна Покулитая
 Оператор — Анатолий Гаврилов
 Композитор — Борис Буевский
 Звукооператор — Игорь Погон
 Мультипликаторы — Марк Драйцун, Наталья Марченкова
 Редактор — Светлана Куценко
 Ассистенты — О. Малова, О. Деряжная, Э. Перетятько
 Директор — Иван Мазепа.

Награды 
Мультфильм «Как жёны мужей продавали» был награждён на фестивалях:
 1974 — II МФ анимационных фильмов в Загребе (СФРЮ) — Специальная премия «За оригинальное использование народной музыки в сочетании с изобразительным решением фильма»;
 1974 — III МФ анимационных фильмов в Нью-Йорке — Почётный диплом за III место.

Музыка и песни 
 Звуковое сопровождение мультфильма состоит из украинской народной песни в обработке «Ой там, на точку, на базарі».

Переиздания на DVD 
 В сборнике мультфильмов «Вересковый мед» в 2005 году.
 В сборнике мультфильмов «Сказочная мозаика» (Выпуск 12) в 2008 году.

О мультфильме 
Опора на прогрессивные национальные традиции, стремление использовать для развития современного рисованного фильма богатый источник народного искусства — один из главных принципов творчества, которым неизменно руководствуются украинские мультипликаторы. Идет ли речь о произведениях эпического склада, таких, как фильмы «Маруся Богуславка» (1969), «Сказание про Игорев поход» (1974, по «Слову о полку Игореве») или по-народному ярком и сочном фильме Ирины Гурвич «Как жены мужей продавали» (1972, призы в Загребе и Нью-Йорке), основанном на украинской шуточной песне, рассказывающей о том, как решено было распродать на рынке опостылевших горе-мужей, — красочность и своеобразие стилистики народного изобразительного языка, его излюбленных форм дает себя знать со всей очевидностью.

Среди лучших мультфильмов «Киевнаучфильм» 60—70-х годов: «Сказание об Игоревом походе», «Журавлик», «Тёплый хлеб», «Тигрёнок в чайнике», «Волшебник Ох», «Весёлый цыплёнок», «Мальчик и облако», «Зонтик на охоте», «Человек и слово», «Как казаки невест выручали», «Салют», «Какого рожна хочется», «Удивительный китёнок», «Колумб причаливает к берегу», «Как жёны мужей продавали».

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь/ Под ред. С. И. Юткевича. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 436.
 Ирина Гурвич Творческий поиск и национальные традиции — статья в сборнике: Асенин С. Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. М. Искусство, 1983, 207 с., тираж 25 000 экз.

Примечания

Ссылки 
 Ирина Гурвич — Энциклопедия отечественного кино

Рисованные мультфильмы СССР 1972 года
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Мультфильмы Ирины Гурвич